Pedro Gomes da Franca Corte-Real foi um sertanista baiano, soldado desde 1684, filho de Afonso da Franca e Maria Gomes, que será cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Atingiu o posto de mestre de campo ad honorem da praça da Bahia. Morreu solteiro na Bahia em 1743.

Fez entradas ao sertão para pesquisa de minerais e exploração de terrenos, recebendo ordem de D. João de Lencastre governador geral do Brasil, de partir do sul da Bahia pelo rio Patibe e penetrar pelas cabeceiras dos rios Pardo e Verde, levando a incumbência de descobrir um caminho mais curto de Salvador para as Minas Gerais, em 1700. Dada a deserção de seus índios e à carência de recursos, nada pode obter.

Sertanistas
História de Minas Gerais